Гулбарга ():

 Гулбарга — город в штате Карнатака, Индия.
 Гулбарга — округ в штате Карнатака, Индия.